Ribnik može značiti:

 Ribnik, općina u Karlovačkoj županiji (Hrvatska)
 Ribnik (BiH), općina u BiH, južno od Banje Luke
 Ribnik (rijeka u BiH), rijeka u zapadnoj BiH, izvire pored Ključa.